, — японская постапокалиптическая манга, написанная и иллюстрированная Хадзимэ Исаямой. Выпускалась в ежемесячном журнале Bessatsu Shonen Magazine японского издательства «Коданся» с октября 2009 года по апрель 2021 года. Действие манги происходит в вымышленной вселенной, напоминающей Европу XIX века, где человечество живёт на территориях, окружённых тремя огромными стенами, защищающими их от гигантских существ, поедающих людей, называемых Титанами.

С 2011 года «Коданся» издаёт основанную на манге серию лайт-новел за авторством Рё Судзукадзэ, а также несколько манга-ответвлений от основной серии. С 2013 года выпускается многосерийная аниме-экранизация, созданная студией Wit Studio — на 2018 год были выпущены три сезона сериала. Компания Nitroplus выпустила четыре визуальных романа по мотивам манги. В августе-сентябре 2015 года был выпущен основанный на манге полнометражный игровой фильм «Атака титанов» режиссёра Синдзи Хигути; в прокате фильм был разбит на две части с подзаголовками «Жестокий мир» и «Конец света». Выпускались также основанные на манге визуальные новеллы, компьютерные игры в жанре Action, анимационные фильмы — спин-оффы (OVA).

Считается, что отчасти благодаря «Атаке на титанов» «Коданся» в 2013 году смогла увеличить объём продаж впервые за 18 лет, а чистую прибыль — впервые за 19 лет; в общей сложности было продано свыше 100 миллионов выпусков манги.

В 2021 году первая часть финального сезона аниме «Атака на титанов» побила мировой рекорд Гиннеса как «самое востребованное аниме-телешоу».

Сюжет

Мир 

Согласно завязке манги, за 100 лет до начала её событий человечество было практически полностью уничтожено неизвестной гуманоидной расой огромных существ, названных «титанами». Люди были вынуждены укрыться за тремя высокими стенами, которым дали названия ,  и . Так люди жили многие годы, думая, что находятся в полной безопасности. За каждой стеной с внешней стороны были построены «районы» — городки, служащие внешним рубежом обороны и также окружённые стенами.

«Титаны» — плотоядные великаны, напоминающие людей, но отличающиеся огромным ростом — от трёх до пятнадцати метров, и в манге появляются создания ещё более чудовищных размеров. Титаны не носят никакой одежды и обладают различными особенностями, будь то отсутствие кожи, огромное туловище или пилообразные зубы. Они пожирают людей, хотя и не нуждаются в пище; передвигаются в одновременно комичной и пугающей манере. Автор манги Хадзимэ Исаяма, отвечая на вопрос, почему он выбрал великанов на роль противостоящих людям чудовищ, отвечал: «Великаны — это мерзко, вот почему». Существует и другая версия выбора автором великанов в качестве противников людей. Когда Исаяма работал в интернет-кафе, один покупатель схватил его за шиворот. Исаяма говорил, что этот инцидент показал ему «страх встретить человека, с которым я не могу общаться», это чувство он передал через Титанов. На образ разрушительных титанов могли повлиять не столько излюбленные японским кинематографом тема огромных монстров-кайдзю, подобных Годзилле или Гидоре, сколько картины испанского художника Франсиско Гойи.

В манге появляется несколько военных подразделений, призванных защищать поселения людей от титанов. Солдат обучают сражаться и убивать титанов с помощью , сокращённо УПМ. Оно позволяет перемещаться в трёхмерном пространстве, цепляясь за объекты и выступы, и даёт возможность достигнуть единственного слабого места титанов — основания шеи. Солдаты гарнизона охраняют стены, но единственные люди, которые выходят за их пределы, — бойцы разведывательного отряда. Военная полиция поддерживает порядок в пределах стены Сина, охраняет Короля и режим.

Позднее островитяне узнают, что являются частью элдийского народа, который когда-то имел большую империю. Сами они живут на острове Парадиз.

Карта мира Атаки титанов представляет собой перевёрнутую и отзеркаленную карту настоящей Земли. В манге появляются другие страны за пределами острова, включая и страну Марли. Данное государство ведёт войны со многими государствами. Марлийцы используют элдийцев, как оружие. Они стремятся завоевать родной остров главных героев — Парадиз. Создавая этот мир, автор манги Хадзимэ Исаяма вдохновлялся настоящим миром: остров Парадиз был подобием острова Мадагаскар, а Марли — Африки и части Европы.

История 

В центре событий «Атаки титанов» находятся трое героев: Эрен Йегер, его приёмная сестра Микаса Аккерман и их друг детства Армин Арлерт. В начале манги титаны под предводительством невиданных ранее разумных Колоссального титана и Бронированного титана вторгаются в их родной округ Сигансина, проломив ворота во внешней стене. Мать Эрена и Микасы погибает, а сами они вместе с Армином вынуждены искать укрытия за внутренними стенами. При этом отец Эрена, Гриша Йегер, перед отъездом оставляет сыну таинственный ключ от подвала в захваченном титанами городе. Титаны прорываются через стену Мария, оттесняют человечество за стену Роза. Эрен клянётся уничтожить всех титанов, и все трое вступают в ряды армии.

Через пять лет титаны прорываются в город Трост. Солдаты, включая Эрена, Микасу и Армина вступают с ними в бой, в ходе которого Эрена съедает титан, но прямо в желудке монстра он превращается в Атакующего титана, вырывается наружу и начинает убивать других титанов. Сначала, военные собираются уничтожить Эрена, под предлогом опасности его силы для человечества. С помощью своей силы он спасает своих друзей от артиллерийского удара со стены. Армин вместе с Дотом Пиксисом, главой гарнизона, решают использовать его силу для борьбы с чудовищами. После Эрена используют, чтобы тот закрыл брешь в стене Троста.В ходе дальнейшего противостояния людей и титанов выясняется, что разумные титаны Колоссальный, Бронированный, Женская особь, Зубастый являются людьми, способными принимать облик титанов. Все они, кроме последнего, пытались захватить Эрена.  В результате противостояния с ними Женская особь была взята в плен, но перед этим заточила себя в кристалле, а все остальные сбежали с территории, находящейся под контролем людей. Также военные узнают, что стены созданы благодаря миллионам Колоссальных титанов, заточённых внутри.

В дальнейшем военные свергают монарха и возвращают на трон представительницу настоящего королевского рода Хисторию Рэйсс. Позднее разведкорпус вместе с Эреном отвоёвывает округ Сигансину, нанеся поражение Звероподобному, Бронированному, Колоссальному титанам и их неразумным сородичам. От плена первых двух спасает Транспортный титан. Армин получает силу Колоссального титана.

Открыв подвал Гриши Йегера, люди узнают о том, что за морем также живут люди, а также о том, что существует Марлийская империя. В прошлом она была противником Элдийской империи. Из-за их вражды король Элдийской империи увёл своих людей на остров Парадиз, где возвёл стены из Коллосальных титанов и изменил память людей, заставив их думать, что за пределами стен живут только титаны. Также военные узнают, что островитяне и их сородичи элдийцы — единственные, кто могут превращаться в титанов, а большинство разумных гигантов являются солдатами Марлийской империи. Помимо всего прочего выясняется, что Эрен владеет силой титана-Прародителя, который может управлять другими титанами.

Далее показаны события, происходящие по ту сторону моря: война Марлийской империи, жизнь элдийцев в этой империи, а также угнетение элдийцев за морем. Проникнув в гетто Либерио в Марлийской империи, где живут элдийцы, Эрен превращается в Атакующего титана во время собрания глав разных стран на выступлении Вилли Тайбера, семья которого владеет силой Титана-молотоборца. Он съедает Тайбера, но сила данного титана оказывается у сестры Вилли Лары. Начинается сражение разведкорпуса и Эрена, с одной стороны, и марлийских солдат, включая воинов марли, с другой стороны. В это же время на порт нападает Армин, используя силу Колоссального титана. В итоге Эрен смог получить силу Титана-молотоборца и сбежал вместе с солдатами разведкорпуса на дирижабле. К ним также переметнулся Зик Йегер, который является Звероподобным титаном. Действия Эрена не были согласованы с военными Парадиза, поэтому его сажают под стражу. Выясняется, что Парадиз начал сотрудничать с другими странами. Сторонники Эрена и Зика, называемых Йегеристами, поднимают восстание на Парадизе, из-за чего Эрен сбежал из-под стражи. Зик попробовал сбежать, но Леви не дал ему этого сделать, после чего первый взорвал себя и Аккермана.

План Зика заключается в том, чтобы с помощью Эрена и его силы Прародителя сделать всех элдийцев бесплодными, чтобы прекратить вражду империй, но тот обманывает Зика и разрушает стены, высвобождая миллионы титанов. Возглавляя их, он начинает движение в сторону материка, чтобы растоптать всех людей за пределами острова. Перед этим он посылает видения каждому элдийцу, в котором тот клянётся, что уничтожит всех людей, из-за этого элдийцы из Либерио предупреждают Марлийскую империю и успевают сбежать. Тем временем бывшие друзья Эрена решают его остановить и отправляются за ним в погоню на материк. Титаны достигают берегов и начинают уничтожать целые города. Однако Эрену не удаётся закончить начатое и Микаса убивает его. Незадолго до своей смерти Эрен объясняет Армину, что он начал геноцид специально, чтобы его друзья воспрепятствовали ему и их почитали, как спасителей мира. Также после смерти титана-Прародителя титаны прекращают своё существование, все элдийцы становятся обычными людьми, а текущие носители Разумных титанов теперь могут дожить до старости.

После битвы с Эреном его товарищи возвращаются на Парадиз, где Йегеристы решили завершить геноцид, чтобы их переубедить. После Микаса хоронит Эрена под деревом. Со временем наступает мир, а Сигансина разрастается и превращается в современный город. После начинается война на Парадизе с применением истребителей и ракет.

Персонажи

Медиа

Манга 
В 2006 году Исаяма создал ваншот под названием 進撃の巨人 (Shingeki no Kyojin) на 65 страниц. Дебютная работа была высоко оценена критиками. За следующие 2 года Исаяма выпустил ещё пару ваншотов, в это же время его редактор предложил создать на основе первого ваншота серийную мангу. Издать её согласились в отделе журнала Weekly Shōnen Magazine в Kodansha (ранее в отделе другого журнала Исаяме предложили внести изменения в произведение, но он отказался). На вопрос о графике работы автор ответил, что он ежемесячно тратит одну неделю на раскадровку и три недели на то, чтобы нарисовать главу. В сентябре 2013 года автор заявил о желании закончить мангу, произведение планировалось завершить смертями всех персонажей, но потом Исаяма решил изменить концовку из-за популярности манги и её аниме-адаптации.

В январе 2021 года было объявлено, что манга будет окончательно завершена после одиннадцатилетнего выпуска 9 апреля 2021 года.

Список, содержащий все главы манги «Атака Титанов».

Список, содержащий все специальные главы манги «Атака Титанов».

Ранобэ 
Серия ранобэ «Атака титанов: До нападения» (яп. 進撃の巨人; Before the Fall), написанная Рё Судзукадзэ и иллюстрированная Торес Сибамото, начала публиковаться 1 апреля 2011 года. Её сюжет разворачивается перед событиями манги, она была издана «Коданся» в трёх томах. Вторая серия ранобэ под названием «Атака титанов: Рита. Суровая хозяйка города» («Shingeki no Kyojin Kakuzetsu Toshi no Joō»), написанная Рю Каваками и иллюстрированная Рейнджем Муратой, была опубликован между 1 августа 2014 года, и 1 мая 2015 года. Ранобэ под названием «Атака титанов: Потерянные девушки» (яп. 進撃の巨人; Lost Girls), написанное Хироси Сэко, было опубликовано 9 декабря 2014 года. Оно состоит из трёх коротких рассказов с участием Микасы Аккерман и Энни Леонхарт под названием «Затерянные в жестоком мире», «Стена Сина, до свидания» и «Потерянные девушки». Оно также было выпущено на английском языке Vertical в 2016 году. Garrison Girl: An Attack on Titan Novel, роман, созданный американской писательницей Рейчел Аарон, был опубликован Quirk Books 7 августа 2018 года.

Список, содержащий все главы манги «Атака Титанов: До падения».

Список, содержащий все главы манги «Атака Титанов: Выборы без сожалений».

Список, содержащий все главы манги «Атака Титанов: Потерянные девушки».

Аниме 
В 2013 году первые тома манги были экранизированы в виде 25-серийного аниме-сериала, созданного студиями Wit Studio и Production I.G. Режиссёром стал Тэцуро Араки, первый сезон был показан с 7 апреля по 29 сентября 2013 года, транслировался в системе вещания Mainichi (MBS). Второй и третий сезон, режиссёром которых выступил Масаси Коидзука, впервые вышел в эфир с 1 апреля по 17 июня 2017 года, а также с 23 июля 2018 года по 1 июля 2019 года соответственно на MBS и NHK General TV. После выхода в эфир последнего эпизода третьего сезона 1 июля 2019 года было объявлено, что четвёртый и последний сезон аниме-сериала планируется выпустить осенью 2020 года на NHK General. Однако премьеру перенесли, и премьера первой части четвёртого сезона состоялась на канале NHK General TV 7 декабря 2020 года в 00:10 по японскому стандартному времени. Трансляция второй части четвёртого сезона стартовала 10 января 2022 года.

Другие релизы, связанные с «Атакой на титанов», манга или ранобэ, также были адаптированы в аниме. Два эпизода OVA, основанные на манге-приквеле «Атака титанов: Выбор без сожалений», были связаны с 15-м и 16-м томами основной серии, выпущенными 9 декабря 2014 г. и 9 апреля 2015 г., соответственно. Анимационная телевизионная адаптация «Атака на титанов: Титаны в средней школе» вышла в эфир в октябре 2015 года. OVA из трёх частей «Атака на титанов: Потерянные девушки» были выпущены в 2017 и 2018 годах ограниченным тиражом в томах 24, 25 и 26.

Анимационные фильмы 
По мотивам первоисточника были выпущены полнометражные фильмы-рекапы, основанные на манги с 1 по 90 главы и первые три сезона аниме, студией Prodution I.G. и Wit Studio и показаны во всех кинотеатрах по всей Японии.
Список выпущенных фильмов, представлены ниже:

Художественный фильм 

По мотивам манги и аниме-сериала был снят одноимённый художественный фильм. В декабре 2012 года стало известно, что Тэцуя Накасима оставил свой пост директора фильма. Согласно дистрибьютору фильма Toho Company, причиной этого послужили значительные творческие разногласия по сценарным и другим вопросам. Однако в 2015 году первая часть фильма — «Атака титанов: Жестокий мир» — всё же вышла на мировые экраны. Вторая часть была выпущена 1 октября 2015 года, сразу же после выхода первой части. Также в 2015 году вышел на экраны приквел фильмов. «Атака титанов: Сигнал к контратаке» («Shingeki no kyojin Attack on Titan: Hangeki no noroshi»). Мини-дорама из трёх 35-минутных серий. В них рассказывается о буднях и тренировках солдат разведкорпуса. Режиссёр — Хигути Синдзи, сценарист — Ватанабэ Юсукэ.

Фильм подвергся критике из-за отличий от манги, на основе которой был снят. Помимо этого, объектом критики стала музыка, использованная в фильме. Ещё была выдвинута критика спецэффектов, которые считались не соответствующими голливудским стандартам. Создатели фильма ответили на это тем, что сравнение с Голливудом неуместно, учитывая разные бюджеты фильмов. Вместе с тем, фильм хвалили, как оригинальный и хороший фильм в жанре фэнтези / ужасы.

Музыка 

Начальные композиции «Guren no Yumiya», «Jiyuu no Tsubasa», «Shinzou wo Sasageyo!» и «Shoukei to Shikabane no Michi» исполнила группа Linked Horizon, «Red Swan» — Yoshiki и Hyde; завершающую композицию «Utsukushiki Zankoku na Sekai» — Ёко Хикаса (дата выхода — 8 мая 2013 года), «Great Escape» — группа Cinema Staff (дата выхода — 21 августа 2013 года), «Yuugure no Tori» — группа «Shinsei Kamattechan», «Akatsuki no requiem» — группа Linked Horizon. Созданием фоновой музыки занимался Хироюки Савано. В записи фоновой музыки приняли участие такие исполнительницы, как Мика Кобаяси, Cyua, Aimee Blackschleger. Одну из главных тем сериала «Call your name» спели MPI и CASG (Caramel Apple Sound Gadget). Фоновая музыка вышла на двух дисках. Первый был издан 28 июня и содержал все основные композиции. Второй был выпущен 16 октября как бонусный диск четвёртого тома DVD и состоял из треков, не вошедших в первый сборник, а также мелодий, написанных дополнительно после выхода первого сборника.

Компьютерные игры 
Четыре игры в жанре «визуального романа» были разработаны сотрудниками Nitroplus вместе с Production I.G. Nitroplus подчеркнула, что сама компания не принимала участия в разработке игр, работали отдельные сотрудники. Игры прилагались к Blu-ray-дискам с аниме. В основу сюжета были положены побочные истории «Атаки титанов».

Игра Attack on Titan: Humanity in Chains  была разработана и выпущена компанией Spike Chunsoft для портативной консоли Nintendo 3DS в 2013 году; в 2015 году были выпущены версии для США и Европы. Игра в жанре экшен предлагает игроку в роли одного из героев аниме сражаться с титанами на обширных трёхмерных аренах. Игра содержит кооперативный режим, позволяющий участвовать в одном бою нескольким игрокам, и включает в себя отдельные кадры и фрагменты аниме-сериала в качестве сюжетных вставок в промежутках между миссиями.

Компания Mobage разрабатывает социальную игру для смартфонов iOS и Android под названием Shingeki no Kyojin ~Jiyū e no Hōkō~. Под управлением игрока находится персонаж, изгнанный из-под защиты Стены Роза. Игрок должен построить и укрепить город за пределами стены и расширять его, создавая различные предметы, в том числе полученные от титанов и других игроков.

Игра Attack on Titan для игровых консолей PlayStation 4, PlayStation 3 и PlayStation Vita, выпущенная компанией Koei Tecmo и разработанная Omega Force, была анонсирована на выставке Gamescom в 2015 году и выпущена в феврале 2016 года в Японии. Позже был анонсирован выход версии игры в других странах, а также выход версий для персональных компьютеров и консоли Xbox One. В 2018 году вышло продолжение игры под названием Attack on Titan 2.

Также существует неофициальная игра под названием Attack on Titan:Tribute game, в которой игроку дают возможность сражаться с титанами, управляя персонажами из аниме

В культуре 

Серия «Атака на Титанов» была представлена в поп-культуре, включая коммерческую рекламу Subaru и Snickers, ссылки в мультсериалах «Симпсоны» и «Удивительный мир Гамбола», корейская дорама «Русалочка» и японская рок-звезда Ёсики, модная марка Yoshikimono.

В 2020 году на плотине Ояма в японском городе Хита (родной город автора манги) были воздвигнуты статуи с изображениями главных героев манги Эрена, Армина и Микасы.

Китайский запрет 
12 июня 2015 года Министерство культуры КНР запретило распространение «Атаки на Титанов» вместе с 38 другими аниме и мангой, которые «включают в себя сцены насилия, порнографии, терроризма и преступлений против общественной морали, которые потенциально могут подстрекать несовершеннолетних на совершение таких действий».

Критика 
Манга получила премию «Коданся» в категории «сёнэн, то есть метажанр манги и в том числе аниме, где возрастным ограничением являются юноши от 12 до 18 лет» в 2011 году. По состоянию на июнь 2013 года, в Японии было продано более 20 миллионов копий. Манга и аниме «Атака на титанов» приобрели популярность, как в Японии, так и во всём мире. Манга получила большое количество положительных отзывов за сюжет, персонажей, поднятые и используемые в произведении темы, но качество изображения было поставлено под сомнение. Художественный стиль манги подвергся критике со стороны некоторых аналитиков, которые определили его как «грубый» и с «любительским» дизайном. Аниме «Атака на титанов» было хорошо принято критиками. Сайт Manga-News положительно отзывался о персонажах аниме, которые, по оценке на сайте, в аниме стали более узнаваемые, чем в манге. Положительные отзывы критиков получили боевые сцены в данном аниме. Карл Кимлингер из сети AnimeNews отметил, что в наши дни титаны выглядят больше бестолково, нежели страшно, поэтому его так удивляет вид ужаса на лицах персонажей. С другой стороны, критики из сети Anime News Network похвалили основную часть серии. Ребекка Сильверман сказала, что это аниме «является одновременно великолепным и ужасным в своём визуальном оформлении». Российский веб-сайт «Мир фантастики» (МирФ) дал положительную оценку первому сезону «Атаки на титанов». К положительным сторонам веб-сайт отнёс: батальные и динамичные сражения, ярких персонажей и личную драму. Отрицательной стороной первого сезона данного аниме веб-сайт называет то, что не были раскрыты все тайны. Карло Сантос отметил, что редко аниме получается столь близким к совершенству. Также Сантос описал его как «шедевр смерти и разрушения», хотя на тот момент он посмотрел только первую серию. Терон Мартин оценил музыкальное сопровождение и «интенсивную, впечатляющую первую серию», хотя посчитал, что в ней имеется «ограниченная анимация». Мартин также сравнил атмосферу и визуальные эстетические эффекты произведения с мангой «Клеймор». Мартин критиковал первый сезон аниме, заявляя, что он страдает проблемами с ритмом, особенно во второй части сезона. Директор молодёжных программ в France 4 Тифейн де Рагенель сравнивает данное аниме с сериалом «Игра престолов» из-за множества смертей персонажей и средневекового фэнтезийного мира. Российский веб-сайт «Мир фантастики» (МирФ) дал положительную оценку третьему сезону аниме «Атака на титанов». К положительным сторонам аниме веб-сайт отнёс: визуальный стиль, кульминацию, сохранение интриги до финала. К отрицательным — неровный темп повествования, отсутствие ответов на многие вопросы. В 2021 году данный веб-сайт назвал аниме «Атака на титанов» одним из главных аниме-сериалов последних лет. К четвёртому сезону аниме экранизацией занялась другая студия (МАРРА). Экранизация четвёртого сезона (на момент выхода первой части сезона) имела успех, как у зрителей, так и у критиков. Тем не менее, последний сезон также подвергся критике фанатов произведения, особенно в отношении анимации и цифровых спецэффектов.

Себастьян Кимбергт во французском журнале «AnimeLand» пишет то, что автор манги сделал гениальный ход, адаптировав две очень модные концепции, полагая, что титаны — не что иное, как смесь гигантских зомби и управляемых механизмов.

Награды аниме 

В 2013 году аниме «Атака на титанов» получила 3-ю награду Newtype Anime Awards в категориях «Лучшая работа (ТВ)», «Лучший саундтрек», «Лучшая реклама». Эту же награду получили создававшие аниме режиссёр Тэцуро Араки (категория «Лучший режиссёр)», сценарист Ясуко Кобаяси (категория «Лучший сценарий)», а также Wit Studio (категория «Лучшая студия»). Эту же награду получила группа Linked Horizon за свою композицию «Guren no Yumiya», использованную в аниме (категория «Лучшая тематическая песня»). Аналогичная награда была присуждена персонажу Микасе Аккерман (категория «Лучший женский персонаж»). Аниме получило 18-ю награду Animation Kobe Awards (категория «Лучшее телевизионное аниме»). Эту же награду получила группа Linked Horizon за свою композицию «Guren no Yumiya», использованную в аниме (категория «Лучшая тематическая песня»). Награда Animedia Character Awards была присуждена персонажам аниме Эрену Йегеру (категория «Горячий») и Леви Аккерману (категория «Сильный»). Фраза из аниме «Я уничтожу» получила 7-я награду Internet Buzzwords Awards. Награду Billboard Japan Music получила группа Linked Horizon за свои композиции, использованные в аниме (категории «Горячая анимация года» и «Анимационный художник года»).

В 2014 году аниме получило награду Anime Awards Selecta Visión (категория «Лучший ТВ сериал»). Эту же награду получили режиссёр Тэцуро Араки (категория «Лучший режиссёр ТВ сериала»), персонаж аниме Микаса Аккерман (категория «Лучший женский главный персонаж»). Аниме получило награду Chibi Japan Weekend Madrid (категория «Специальная награда»). 8-ю награду Seiyu Awards получили актёры Юки Кадзи (категория «Лучший исполнитель главной роли») и Юи Исикава (категория «Лучшая актриса второго плана»), озвучивавшие персонажей Эрена Йегера и Микасу Аккерман. Аниме «Атака на титанов» получило 19-ю награду Association of Media in Digital Awards (категории «Главный приз», «Награда за превосходство»), а также награду 21st Anime & Manga Grand Prix (категория «Лучшее японское аниме»). Последняя также была присуждена группе Linked Horizon за её композицию «Guren no Yumiya», использованную в аниме (категория «Лучшая тематическая песня»). 13-ю награду Tokyo Anime Award получило аниме (категория «Анимация года (ТВ)»), а также режиссёр Тэцуро Араки (категория «Лучший режиссёр»), сценарист Ясуко Кобаяси (категория «Лучший сценарий»), композитор Хироюко Савано (категория «Лучшая музыка»). 36-ю награду Anime Grand Prix получило аниме «Атака на титанов» (по двум категориям), актёр Юки Кадзи (категория «Лучший актёр озвучивания»), персонаж Леви Аккерман (категория «Лучший мужской персонаж»), группа Linked Horizon за свою композицию «Guren no Yumiya», использованную в аниме (категория «Лучшая тематическая песня»). Помимо этого, в 2014 году аниме присудили награды ExpoManga Awards (категория «Любимый видео сериал»), 6-ю награду Japan Character Awards (категория «Character License Award»).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт аниме
 Аниме «Attack on titan» (Атака титанов) в русской озвучке Wakanim.tv
 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте UK Anime Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.

Production I.G
Wit Studio